Юрий Рыбак:
 Рыбак, Юрий Петрович (1935 — ?) — советский новатор производства, станочник, Герой Социалистического Труда.
 Рыбак, Юрий Яковлевич (род. 1979) — белорусский самбист и дзюдоист.